Вейк-ан-Зеє 1984 — 46-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1984 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1984 у шахах